Abbey Gate (Dania)
 Abbey Gate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Abbey Gate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent